

Miejscowości na Białorusi 

 Krasnogórka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Krasnogórka – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
Krasnogórka  – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.